Vladislav I. Jagelović
Vladislav II. Jagelović,  (1456. — 1516 .), češki i ugarsko-hrvatski kralj; ponekad ga se naziva Vladislavom III. Češkim
Vladislav II. Jagelović, poljski kralj